HMS Black Prince (1650), een Brits schip met 10 kanonnen aangeschaft door de royalisten.
 HMS Black Prince (1816), een Brits linieschip met 74 kanonnen.
 HMS Black Prince (1861), een Brits slagschip van de Warriorklasse.
 HMS Black Prince (1904), een Britse kruiser van de Duke of Endinbrughklasse.
 HMS Black Prince (1942), een Britse kruiser van de Didoklasse.